Buxeuil (Aube)
Buxeuil (Indre)
Buxeuil (Vienne)